Abundantia steht für:
 Abundantia (Mythologie), die römische Göttin des Überflusses
 Abundantia von Spoleto († 804), italienische Heilige
 (151) Abundantia, ein Asteroid des Asteroidengürtels

Siehe auch:
 Abundanz